Aslanapa (district), een Turks district in de provincie Kütahya
 Aslanapa (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Aslanapa